Deutsche Bodenbank ist die Bezeichnung für

 Deutsche Bodenbank (Österreich), 1918 bis 1924 agierende Privatbank in Österreich
 Deutsche Bodenbank (Deutschland), in den 1930er Jahren agierendes Bankhaus mit Sitz in Berlin